Pino Montano es un barrio de Sevilla situado al norte de la SE-30 que forma parte del Distrito Norte de Sevilla.

En un primer momento, el lugar donde se encuentra Pino Montano fue un área agrícola de olivares donde la tierra estaba dividida y repartida en cortijos. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, se construiría una vía de ferrocarril para conectar Sevilla con Córdoba, delimitando así una zona destinada al cultivo y otra a la construcción de viviendas. Finalmente, la barriada nace en la década del desarrollismo en España (años 1960), cuando Sevilla comienza una expansión, rápida y desordenada, hacia el norte. Desde el momento en el que se asientan las primeras personas en el barrio, alrededor de 1970, este no ha parado de crecer.

Población 
Población (1 de enero de 2020):

Infraestructura

Centros educativos 

Enseñanza primaria:
 CEIP Ignacio Sánchez Mejías
 CEIP Adriano
 CEIP Trajano
 CEIP Teodosio
 CEIP María Zambrano
 CEIP Pablo Ruíz Picasso
Enseñanza secundaria:
 IES Julio Verne
 IES Albert Einstein
 IES Pino Montano
 IES Félix Rodríguez de la Fuente
Formación Profesional:
 MEDAC Pino Montano

Centros de salud 
 Pino Montano A
 Pino Montano B

Parque de bomberos

Centros deportivos 
 Los Mares
 José López Soto (Los Corrales)
 Pino Montano

Teatro 
 Atalaya TNT

Comercio 
 Carrefour
 Cash Fresh
 Cash Jurado
 SuperSol
 Mercadona
 DIA
 Costco
 Aldi
 Brico Dépôt
 Bar Freiduría Esperanza
 Centro Comercial Pino Montano
 Pequeños comercios locales
 Mercado de Abastos de Pino Montano 
 McDonald's
 Burger King
 Pomodoro
 Telepizza
 Domino's Pizza
 KFC
 LA SOFI
¨ TECNOCASA

Recreación 

 Parque de Miraflores (zona este SE-30)

 Plazas y jardines

Bibliotecas 
 Centro cívico Entreparques

Parques y zonas verdes 
En Pino Montano existen dos zonas verdes en forma de parques: el Parque de Miraflores (la zona nueva abierta en 2009 que contiene el antiguo centro de salud mental; la zona antigua no pertenece a Pino Montano) y el Parque de Ciudad de la Imagen, además de numerosas plazas y paseos.

Festejos 
Durante el año tiene lugar la Velá de Pino Montano, la cabalgata del día de reyes y la salida de la cofradía de Pino Montano el Viernes de Dolores, un acto especialmente respetado por el barrio en el que gran parte de este permanece en las calles para ver la procesión en un ambiente festivo.

Geografía 
Geografía:

Clima 
Clima:
El clima en Pino Montano es muy similar al clima que encontramos en Sevilla capital o en el aeropuerto:

Transporte público 
Líneas de TUSSAM

Línea de metro (proyectada para 2024)

Referencias 

__FORZAR_TDC__


Barrios de Sevilla